Павел Гуревич: Гуревич, Павел Маркович (1880 — ?) — российский публицист, переводчик, инженер.
 Гуревич, Павел Семёнович (1933—2018) — российский философ, культуролог и социолог, педагог.